Federico Macheda – calciatore italiano
 Machedà – nome etiope della Regina di Saba